Mendonça kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Mendonça (ort), São Paulo, 
 Mendonça (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar